James Wadsworth kan syfta på bland andra:

* James Wadsworth (1730–1817), amerikansk jurist och politiker
 James Jeremiah Wadsworth (1905–1984), amerikansk diplomat
 James S. Wadsworth (1807–1864), amerikansk militär